Ла Потаса има више значења:

 Ла Потаса (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Потаса, Ла Мота (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику